Владимир Иванов Давчев е български актьор от Македония.

Кариера 
Роден е на 20 ноември 1920 година в град Струмица, тогава в Кралството на сърби, хървати и словенци, днес в Северна Македония, в семейството на Иван Давчев, което емигрира в България през 1920-те години и се установява в град Горна Джумая. Завършва през 1951 година актьорско майсторство в ДВТУ в София при Николай Масалитинов. Играе в театъра в Благоевград (1938 – 1941; 1944 – 1947; 1951 – 1971). От 1952 до 1970 година е директор на Драматичния театър „Никола Йонков Вапцаров“ в Благоевград.

Участва в пиесите: „Хъшове“, „Клетниците“, „Коварство и любов“ и други.

През 1971-1976 г. е актьор в Студия за игрални филми.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1969)

Театрални роли 
 „Хъшове“
 „Клетниците“
 „Коварство и любов“

Телевизионен театър 
 „Престолът“ (1975) (Иван Вазов)

Филмография

Външни препратки 
  

Български актьори и актриси
Български творци от Македония
Заслужили артисти (България)
Починали в Благоевград
Родени в Струмица